Масіє́йра (, , «яблуня») — власна назва.

Топоніми

Масієйра-де-Алкоба — парафія.
 Масієйра-де-Камбра — парафія.
 Масієйра-де-Ратеш — парафія.
 Масієйра-де-Сарнеш — парафія.